Shipley (Derbyshire), een plaats in het Engelse graafschap Debyshire
 Shipley (Oregon), een nederzetting in de Amerikaanse staat Oregon
 Shipley (West Sussex), een plaats in het Engelse graafschap West Sussex
 Shipley (West Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap West Yorkshire